Карамырза — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карамырза — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карамырза — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Карамырза — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Карамырза — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.